HCS har flere betydninger:

 hCS, en forkortelse for hormonet Humant chorionsomatomammotropin, der ændrer moderens metabolisme under graviditet.
 HCS (virksomhed) – dansk virksomhed